Parma Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Parma Township (Michigan)
 Parma Township (Ohio), aufgelöst